O Campeonato Moldávio de Futebol ou Divizia Naţională (em português: Divisão Nacional) é a principal divisão do futebol na Moldávia, foi iniciado em 1992. O Campeão tem o direito de disputar a Liga dos Campeões da UEFA. Já as três melhores disputam a Liga Europa da UEFA.

Participantes 2019 
Petrocub Hîncești
Dinamo Auto 
Milsami Orhei
FC Sheriff Tiraspol
Speranta Nisporeni
Zimbru Chișinău

Campeões

Títulos por Equipe

Ver também
 Liga dos Campeões da UEFA
 Liga Europa da UEFA
 Liga Conferência Europa da UEFA
 Supercopa da UEFA
 Copa Intercontinental
 Liga Jovem da UEFA
 Taça das Regiões da UEFA
 Taça dos Clubes Vencedores de Taças
 Taça das Cidades com Feiras
 Mitropa Cup

Links Externos
 Futebol Escalações

Competições nacionais de futebol da Europa